Edilio Capotosti – compositore italiano
Gino Capotosti – politico italiano
Leonardo Capotosti – atleta italiano
Luigi Capotosti – cardinale italiano
Piero Alberto Capotosti – giurista italiano